Kobza steht für:

 Kobsa, Lauteninstrumente in der Ukraine
 Cobză, rumänische Knickhalslaute, siehe Koboz

Kobza ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Kobza (* 1989), polnischer Naturbahnrodler